Vetlanda (äldre tiders stavning: Hvetlanda) kan syfta på:

 Vetlanda – tätort i Sverige
 Vetlanda socken – socken i Småland
 Vetlanda landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1862–1971
 Vetlanda församling – en församling i Växjö stift
 Vetlanda kyrka, kyrkobyggnad i Vetlanda
 Vetlanda köping – tidigare administrativ köping 1909–1920
 Vetlanda stad – tidigare administrativ stad 1920–1971
 Vetlanda kommun – en kommun i Jönköpings län 1971–
 Vetlanda distrikt – ett distrikt i Vetlanda kommun och Jönköpings län 2016–
Vetlanda BK – bandyklubb i Sverige
Vetlanda FF – fotbollsförening i Sverige
Hvetlanda GIF – idrottsförening i Sverige